Waltham (Maine)
 Waltham (Massachusetts)
 Waltham (Minnesota)
 Waltham (Vermont)
 Waltham Forest, districte londinenc, Regne Unit.